Термокамера:
 Термокамера — В пищевой промышленности оборудование для термической обработки (термообработки) колбасных изделий, изделий из мяса, птицы, рыбы и сыров.
 Термокамера — специальная камера, в которой космонавта подвергают воздействию высоких температур.

См. также 
 Дымогенератор
 Копчение
 Сурдокамера
 Барокамера